Giovanni Bussi ist der Name folgender Personen:

* Giovanni Andrea Bussi (1417–1475), italienischer Prälat und Humanist